Gasper steht für:

 Gasper (Kentucky), Ort im Logan County
 Gasper Limestone, eine Felsformation in Virginia
 Gasper River, Fluss im Südwesten Kentuckys
 Gasper Township, Township im Preble County, Ohio
 Gasper, Hamlet in der englischen Grafschaft Wiltshire, siehe Stourton with Gasper

Gasper ist der Familienname folgender Personen:
 Anna Gasper (* 1997), deutsche Fußballspielerin
 Chase Gasper (* 1996), US-amerikanischer Fußballspieler
 Christiane Binder-Gasper (* 1935), deutsche Schriftstellerin
 Robert Gasper (* 1958), kanadischer Rodler